Blagojević (serb. Благојевић, pol. Błagojewić) - nazwisko patronimiczne pochodzenia serbskiego, oznacza potomek Blagoja.  Blagoj to imię południowosłowiańskie co oznacza "błogosławiony".

Znani ludzie 
 Obren Blagojević - wojskowy serbski
 Rod Blagojevich - były gubernator stanu Illinois w USA
 Vidoje Blagojević - wojskowy serbski
 Cvijetin Blagojević - bosański piłkarz pochodzenia serbskiego
 Milan Blagojevic - australijski piłkarz pochodzenia serbskiego
 Borna Blagojevic - chorwacka łyżwiarka
 Mislav Blagojevic - chorwacki łyżwiarz
 Željko Blagojević
 Ljiljana Blagojević - serbska aktorka
 Dragiša Blagojević - czarnogórski szachista
 Jelena Blagojević - serbska siatkarka
Serbskie nazwiska